Ultvedt ist der Familienname folgender Personen:

 Fredrik Ultvedt (* 1961), schwedischer Schauspieler
 Per Olof Ultvedt (1927–2006),  finnischer kinetischer Künstler